Грабб — фамилия. Известные носители:
 Грабб, Джефф (род. 1957) — американский писатель-фантаст
 Грабб, Джим (род. 1964) — американский профессиональный теннисист
 Грабб, Тимоти (1954—2010) — британский спортсмен-конник.
 Грабб, Томас (1800—1878) — ирландский инженер-оптик и предприниматель, основатель Grubb Telescope Company.